Campbell River steht für:

Städte:
 Campbell River in British Columbia, Kanada

Flüsse:
 Campbell River (Discovery Passage), Fluss auf Vancouver Island, British Columbia, Kanada
 Campbell River (Semiahmoo Bay), Fluss in Langley und Surrey, British Columbia, Kanada
 Campbell River (Dove River), Nebenfluss des Dove River, Australien

Sonstiges:
 Campbell River 11 (eigentlich Campbell River Indian Reserve No. 1), Indianerreservat in der Stadt Campbell River